Alamance bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Alamance Battleground State Historic Site, in Alamance, North Carolina, ID-Nr. 70000435
 Alamance County Courthouse, in Graham, North Carolina, ID-Nr. 79001655
 Alamance Hotel, in Burlington, North Carolina, ID-Nr. 84001906
 Alamance Mill Village Historic District, in Alamance, North Carolina, ID-Nr. 07000821

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alamance (North Carolina), im Alamance County
 Alamance Acres, im Alamance County, North Carolina
 Alamance County, Verwaltungseinheit in North Carolina